Figueira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itarana (ort), Espírito Santo, 
 Governador Valadares, ort, Minas Gerais, 
 Figueira (kommun), Paraná,

Portugal 

 Figueira (freguesia i Portugal, Porto), Penafiel, 
 Figueira (freguesia i Portugal, Viseu), Lamego, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar